Devoluy gibt es als
 französische Gemeinde im Département Hautes-Alpes, siehe Dévoluy
 Gebirge, siehe Dévoluy-Massiv
 Skigebiet Le Dévoluy 
 ehemaligen Kanton in Frankreich, siehe Kanton Dévoluy 
 Namen, siehe Pierre Devoluy